Yanick Brecher (Zürich, 25 mei 1993) is een Zwitsers voetballer die speelt als doelman voor FC Zürich.

Carrière
Brecher speelde in de jeugd van FC Männedorf en FC Zürich, voor deze laatste maakte hij zijn profdebuut in 2011. Hij speelde in 2017 kampioen in de Challenge League waardoor ze konden promoveren naar de Super League. Hij won ook de beker in 2014, 2016 en 2018. In 2014 tot 2015 werd hij uitgeleend aan FC Wil 1900. Anno 2020 is hij aanvoerder van FC Zürich, hij was jeugdinternational van Zwitserland.

Zijn broer Dennis is ook voetballer.

Statistieken

Erelijst
 FC Zürich
 Challenge League: 2017
 Zwitserse voetbalbeker: 2014, 2016, 2018

Zwitsers voetballer